Benoît Ramampy (1947-1996), réalisateur malgache
 Pierre Ramampy (1897-1961), homme politique français d'origine malgache